Сорок восьмая симфония:

 Симфония № 48 (Гайдн), 1768—1769
 Симфония № 48 (Хованесс), 1981

 0048